Гизин — фамилия. Известные носители:
 Гизин, Герман (1917—1967) — швейцарский энтомолог.
 Гизин, Доминика (род. 1985) — швейцарская горнолыжница.
 Гизин, Марк (род. 1988) — швейцарский горнолыжник.
 Гизин, Мишель (род. 1993) — швейцарская горнолыжница.
 Гизин, Николя (род. 1952) — швейцарский горнолыжник.